Confident – singolo di Justin Bieber del 2013
 Confident – album di Demi Lovato del 2015
 Confident – singolo di Demi Lovato del 2015